Pha ou PHA peut être un nom propre ou un acronyme :

Noms propres 

 Jazze Pha, né en 1974, nom d'artiste de Phalon Alexander, producteur et rappeur américain.

Acronymes 

 Un polyester biodégradable, le Polyhydroxyalcanoate ;
 Une substance végétale, la Phasine ou Phytohémagglutinine ;
 Un gène de longévité, le gène PHA-4 ;
  En planétologie, un astéroïde potentiellement dangereux, de l'anglais  ;
 Un porte-hélicoptère amphibie, une classe de porte-hélicoptères de la marine française.

Voir aussi 
 Pha That Luang, monument bouddhique situé à Vientiane, symbole national du Laos ;
 Prang Pha Kho, ancien temple khmer situé en Thaïlande.